Starman puede referirse a:

 Starman (canción) (1972): una canción y sencillo de David Bowie.
 Starman (cómic): alguno de los superhéroes de DC Comics que usan este nombre.
 Starman (película) (1984): una película de ciencia-ficción dirigida por John Carpenter.
 Starman (serie de televisión) (1986): serie de televisión de ciencia-ficción basada en la película homónima de 1984.
 Starman (luchador), luchador profesional mexicano.